Rockaway Boulevard – ulica w Nowym Jorku
 Rockaway Boulevard – stacja metra w Nowym Jorku